Circus kan avse:

 Circus – ett släkte fåglar, se Kärrhökar
 Circus (Britney Spears-album) – ett musikalbum från den amerikanska sångerskan Britney Spears
 Circus (sång) – en sång av den amerikanska sångerskan Britney Spears
 Circus (Lenny Kravitz-album) – ett musikalbum från den amerikanska sångaren Lenny Kravitz
 Circus Maximus – en antik rännarbana belägen mellan Palatinen och Aventinen i Rom 
 Circus (serietidning) – fransk serietidning
 Circus Circus Las Vegas – ett kasino/hotell.

Se även
 Cirkus (olika betydelser)

Accipitridae